Clayton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clayton Township (Cleburne County, Arkansas)
 Clayton Township (Desha County, Arkansas)
 Clayton Township (Adams County, Illinois)
 Clayton Township (Woodford County, Illinois)
 Clayton Township (Clayton County, Iowa)
 Clayton Township (Taylor County, Iowa)
 Clayton Township (Arenac County, Michigan)
 Clayton Township (Genesee County, Michigan)
 Clayton Township (Minnesota)
 Clayton Township (Missouri)
 Clayton Township (North Dakota)
 Clayton Township (Ohio)
 Clayton Township (Oklahoma)
 Clayton Township (South Dakota)